Wyniki francuskiego klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain F.C. w kolejnych sezonach ligowych.

Sezony

Bilans

Zobacz też 
 Paris Saint-Germain w europejskich pucharach

Przypisy 

Paris Saint-Germain F.C.